Scarfe ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Scarfe (* 1946), englischer Schauspieler
 David Scarfe, (* 1960), australischer Radrennfahrer.
 Francis Scarfe (1911–1986), englischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Gerald Scarfe (* 1936), englischer Karikaturist
 Jonathan Scarfe (* 1975), kanadischer Schauspieler
 Norman Scarfe (1923–2014), britischer Historiker 
 Warren Scarfe (1936–1964), australischer Radrennfahrer